Сигфрид Вильгельм Арнелл (; 1895 — 1970) — шведский ботаник. Сын бриолога Хампуса Вильгельма Арнелла (1848-1932).

Сигфрид Вильгельм Арнелл родился в 1895 году в Евле. После окончания учебы в Уппсале и Стокгольме он работал в больнице в Евле, где с 1927 до 1960 года был заведующим рентгенологического отделения, в 1963 он снова поселился в Уппсале. В преклонном возрасте он болел болезнью Паркинсона и страдал от пороков зрения.

В 1951 году он стал почётным членом Британского Бриологического Общества. С целью пополнения ботанической коллекции он путешествовал по Западному Шпицбергену (1956), Канарским островам (1958, 1959), Северной Швеции (1960) и Египту (1961). Он был автором 79 научных работ.

Отдельные научные труды (изданные на английском языке) 
 Illustrated moss flora of Fennoscandia, I: Hepataceae, 1956.
 Hepaticae collected by O. Hedberg et al. on the East African Mountains, 1956.
 Hepatics from Tristan da Cunha, 1958.
 A contribution to the knowledge of the bryophyte flora of W. Spitsbergen, and Kongsfjorden (king's Bay, 79°N.), 1959.
 Hepaticae of South Africa. (National government publication), 1963.

Примечания

Ссылки 
 Bild beim Naturhistoriska riksmuseet
 Robert Zander: Handwörterbuch der Pflanzennamen. Hrsg.: Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.

Ботаники Швеции